«Здесь могут водиться тигры» — советский мультипликационный фильм. Экранизация  Рэя Брэдбери, однако финал мультфильма имеет расхождения с рассказом, но не нарушает его основной темы.

Сюжет 
Будущее. Далекая «7-я планета 84-й звездной системы». На неё высадились «охотники за планетами» — земляне, в поисках полезных ископаемых, бороздящие космос на кораблях, чья скорость «равна скорости Бога».

Планета оказывается земного типа, с прекрасным климатом, атмосферой, флорой и фауной. Один из членов экипажа — Чаттертон, поймав насекомое, произносит:— Да, а здесь могут водиться и тигры…Экипаж, состоящий из четырёх человек и собаки, начинает знакомиться с планетой.

Чаттертон напоминает всем, что они прилетели сюда, чтобы бурить планету и добывать полезные ископаемые, но остальные не слушают его, они покорены планетой. Та позволяет им летать, как птицам, превращает воду для них в вино и молоко.

Тем временем Чаттертон, отделившийся от коллектива, готовит мощный взрыв и бурение. Но земля бесследно поглощает подготовленный им бур, а дерево уносит ввысь его оружие, повешенное на сук. Внезапно из леса раздается рычание…

Отдыхающих космонавтов поднимает на ноги крик Чаттертона. Они находят его бомбу, автомат, следы крови на земле и отпечаток лапы тигра.

Звездолёт взлетает. В полёте выясняется, что самый молодой из астронавтов — Дрисколл — остался на планете, а сам корабль увозит от планеты прочь ту самую бомбу, ставшую к тому времени совсем огромной. Капитан приказывает лететь полным ходом как можно дальше…— Ещё не поздно повернуть назад.

— Боюсь, что поздно. Полный вперёд, штурман, полный вперёд. И куда-нибудь подальше.Тем временем Дрисколл в полном одиночестве и печали сидит у воды, теребя в руках ошейник собаки, улетевшей вместе с остальным экипажем. Внезапно прямо из воды материализуется тот самый пёс и с радостью бежит к хозяину, а в следующую минуту на валуне появляется девушка, которая почти сразу исчезает.

Создатели

Роли озвучивали

Критика 
Рецензент сайта «Клуб-Крик»  отмечал насыщенность фильма: «в хронометраж десяти минут умудриться уместить и высокую драму, и антимилитаристское высказывание, упакованное в оболочку самого настоящего триллера!» Фильм неоднократно отмечается кинокритиками, как в списках экранизаций Брэдбери, так и в тех, что составлены по принципу объединёния необычной советской мультипликации. Писательница Мария Галина отнесла его к «великолепным образцам фантастических мультфильмов». Автор  Journal отметила, что произведения Брэдбери, в том числе, в адаптированным виде, как данный мультфильм, стали частью космического культа в СССР.

Издания на DVD 
Мультфильм неоднократно издавался на DVD в сборниках мультфильмов —
 «Фантастические истории» Сборник мультфильмов № 30. Мультфильмы на диске:
«Миссия пришельцев»(1989), «Вампиры Геоны»(1991), «Хозяева Геоны»(1992), «Женская астрология»(1991), «Здесь могут водиться тигры»(1989), «Из пушки на Луну и далее без остановок»(1990), «32 декабря»(1988).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы ТО «Экран»
Экранизации произведений Рэя Брэдбери
Живые планеты
Мультфильмы Владимира Самсонова
Фантастические фильмы 1989 года
Фантастические мультфильмы СССР
Рисованные мультфильмы СССР 1989 года
Короткометражные мультфильмы СССР 1989 года